Vanita ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Vanita (* 1955), indische Hochschullehrerin und Autorin
 Vicky Vanita (1948–2007), griechische Schauspielerin